Домановський Андрій Миколайович — кандидат історичних наук України, доцент.
 Ян Домановський (1496—1500 — 1563) — римо-католицький діяч Великого князівства Литовського, дипломат, юрист. Єпископ Замойський.